Popescu je rumunské příjmení, které má více nositelů:

 Călin Popescu-Tăriceanu (* 1952) – rumunský politik
 Cornelia Popescu (přechýleně Popescuová) (* 1950) – rumunská atletka
 Florin Popescu (* 1974) – rumunský kanoista
 Gabriel Popescu (* 1973) – rumunský fotbalista
 Gheorghe Popescu (* 1967) – rumunský fotbalista
 Ion Popescu-Gopo (1932–1989) – rumunský výtvarník